Municípios da Catalunha, Espanha
Sarroca de Lleida — na província de Lérida
Sarroca de Bellera — na província de Lérida
Sant Martí Sarroca — na província de Barcelona

Desambiguações de topônimos